Jaski ist ein Ortsname

in Polen:
 Jaski (Radzyń Podlaski), Ort im Powiat Radzyński, Woiwodschaft Lublin
 Jaski (Mońki), Ort im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien

in der Ukraine:
 russische Transkription des ukrainischen Dorfes Jasky in der Oblast Odessa

Siehe auch: Jaśki